Miejscowości w Argentynie:
 Todd – miejscowość w prowincji Buenos Aires, w Partido Arrecifes
Gminy w USA:
 Todd (ang. Todd Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Todd (ang. Todd Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Todd (ang. Todd Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Todd (ang. Todd County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Todd (ang. Todd County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Todd (ang. Todd County) – w stanie Dakota Południowa
Osoby:
 Alexander R. Todd − szkocki biochemik i chemik
 Andy Todd − angielski piłkarz
 Anna Todd – amerykańska powieściopisarka
 Beverly Todd − amerykańska aktorka
 Bob Todd – brytyjski aktor
 Emmanuel Todd – francuski socjolog
 Josh Todd – amerykański muzyk
 Kate Todd – kanadyjska aktorka i piosenkarka
 Margaret Todd − polska pisarka SF
 Ric Todd – gubernator Turks i Caicos
 Richard Todd – brytyjski aktor
 Sonia Todd – australijska aktorka
Zobacz też:
 Sweeney Todd – film w reżyserii Tima Burtona